Zaka, une commune du département de Gounghin au Burkina Faso ;
 Zaka, une commune du département de Tenkodogo au Burkina Faso ;

ZAKA pour Zihuy Korbanot Asson, un organisme caritatif israélien.

Homonymie de toponyme